Пескара:
 Пескара — город в Италии.
 Пескара — река в Италии.
 Пескара — провинция в Италии.
 «Пескара» — итальянский футбольный клуб.
 Пескара — гоночная трасса.